My oh my kan zijn:
 My oh my, een hit van Sad Café uit 1980
 My oh my, een hit van Slade uit 1983
 My oh my, een hit van Aqua uit 1998
 My Oh My (Camila Cabello), een nummer van Camila Cabello uit 2020

Oh my my was een single van Ringo Starr
Oh my my was tevens een single van The Monkees